El Torneig de Jūrmala 2019, oficialment conegut com a Baltic Open 2019, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. L'edició inaugural del torneig es va celebrar entre el 22 i el 28 de juliol de 2019 al National Tennis Centre Lielupe de Jūrmala, Letònia. Aquest torneig va substituir el torneig Moscow River Cup celebrat a Moscou.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial    
 
 

Competicions esportives a Letònia
Jūrmala
WTA Tour 2019